Ви́ктор Влади́мирович Серко́в () — российский политик, Глава города Кургана (2009—2012).

Биография 
 Виктор Владимирович Серков родился 4 февраля 1950 года в посёлке Головнино Южно-Курильского района Сахалинской области.
 Окончил среднюю школу № 12 г. Перми.
 Работал санитаром на станции скорой помощи г. Перми.
 В 1968 — 1974 годах  учился в Пермском государственном медицинском институте, после окончания получил квалификацию санитарного врача.
 С 1974 года по 1979 год работал в ПермГМИ ассистентом кафедры общей гигиены.
 С 1979 года по 1991 год работал заведующим отделом гигиены питания, заместителем главного врача Курганской санитарно-эпидемиологической станции. В этот период им было опубликовано свыше 10 научных работ.
 В 1990 году был избран депутатом Курганского городского Совета народных депутатов.
 В декабре 1991 года перешёл на работу в городскую администрацию, где курировал здравоохранение и социальную политику, а также проводил выборные кампании мэра города Ельчанинова, осуществляя PR мэрии среди населения и общественных организаций. Должности: Заместитель главы Администрации города Кургана, директор Департамента социальной политики города Кургана.
 В 1997 году стал первым заместителем мэра г. Кургана.
 В октябре 2004 года Михаил Николаевич Гурко попросил главаря ОПГ «Локомотив» Дмитрия Попова напугать заместителя главы администрации города Кургана Виктора Владимировича Серкова, а именно «потрясти его за шиворот и сказать, чтобы сидел дома» (28 ноября выборы в областную Думу, 19 декабря выборы губернатора). Он же передал преступникам всю информацию о вице-мэре. Когда Серков вышел из квартиры и начал спускаться, его догнал Сергей Авраменко, замахнулся, но с молотка слетел боек. Авраменко нанес удары рукояткой молотка и скрылся.
 30 марта 2005 года депутаты Курганской городской Думы в ходе тайного голосования избрали первого заместителя мэра, директора Департамента социальной политики Виктора Серкова руководителем Администрации города Кургана (за 20 из 24 депутатов). Помимо Серкова, за пост сити-менеджера боролись директор АНО «Челябинский предпринимательский дом» Марина Владимировна Волкова (за 2 депутата) и директор ГУ «Курганский областной консультативно-методический центр лицензирования медицинской деятельности» Василий Алексеевич Дюльдин. Два парламентария высказались против всех кандидатур.
 5 апреля 2005 года глава Кургана А.Ф. Ельчанинов подписал пятилетний контракт с руководителем Администрации города (так называемым сити-менеджером) Виктором Серковым, назначенным на эту должность решением Курганской городской Думы.
 С апреля 2005 года по июнь 2008 года руководитель Администрации г. Кургана. По оценке профсоюзного деятеля В. Мирского, деятельность Серкова ситуацию в городе существенно не изменит, хотя возможно, Виктор Серков, в отличие от Ельчанинова, и губернатор области Олег Богомолов будут работать в близком контакте. В 2008 на фоне сближения с Богомоловым и очевидного отторжения А. Ф. Ельчаниновым, по состоянию здоровья покинул мэрию и стал советником руководителя аппарата областного правительства. Заявление о добровольной отставке в связи с болезнью было подано 5 июня 2008 года на имя главы города Анатолия Ельчанинова.
 17 июня 2008 года, в 14 часов 20 минут депутаты Курганской городской Думы единогласно проголосовали за отставку руководителя Администрации Кургана Виктора Серкова. Заместитель председателя Вячеслав Михайлович Тяжельников предложил выразить уходящему сити-менеджеру, который три года руководил городским хозяйством, благодарность. За это проголосовали все. 14 августа 2008 года главой администрации избран Александр Георгиевич Якушев.
 С 1 сентября  2008 года по октябрь 2009 года — советник Губернатора Курганской области.
 11 октября 2009 года избран депутатом Курганской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12.
 27 октября 2009 года на первом заседании Курганской городской Думы пятого созыва Главой Кургана в результате тайного голосования избран депутат Виктор Серков. За Серкова отдали голоса 24 из 25 депутатов при одном голосе «против».
 14 ноября 2012 года на заседании Курганской городской Думы объявил о досрочном прекращении полномочий. Депутаты поддержали решение о досрочном прекращении полномочий главы города Виктора Серкова в связи с отставкой по собственному желанию с 19 ноября 2012 года. С 20 ноября 2012 года и до момента вступления в должность вновь избранного главы города Кургана его полномочия возложены на заместителя председателя Курганской городской думы Вячеслава Тяжельникова.
 12 декабря 2012 года на заседании Курганской городской Думы передал Павлу Михайловичу Кожевникову, вступишему в должность Главы города Кургана, атрибуты власти (цепь главы города).
 22 сентября 2014 года член Попечительского совета Курганского областного общественного фонда ветеранов органов безопасности Виктор Владимирович Серков избран председателем Общественной палаты города Кургана V состава (2014—2016 гг.).
 5 сентября 2016 года избран председателем Общественной палаты города Кургана VI состава (2016—2019 гг.).

Награды и звания 
 Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» (2000 г.).
 Медаль «За содействие» — за оказание содействия органам Следственного комитета Российской Федерации в решении возложенных на них задач (19 сентября 2012 года)
 Юбилейная медаль «20 лет арбитражным судам РФ» (2011 г.)
 Неоднократно поощрялся Благодарственными письмами Губернатора Курганской области (2006—2008 гг.).
 За многолетний добросовестный труд награждён Почётной грамотой Правительства Курганской области (2008 г., 2012г.).
 Благодарственное письмо Курганской областной Думы (2012 г.)
 Почетная грамота Избирательной комиссии Курганской области (2012 г.)
 Почётный гражданин города Кургана (20 августа 2015 г.)

Семья 
 Отец — Владимир Трофимович, ветеран Великой Отечественной войны
 Мать — Анастасия Алексеевна
 Жена — Жаркова Мария Борисовна
 Трое детей: Анастасия, Дмитрий, Илья

Примечания

Ссылки 
 Администрация города Кургана

Почётные граждане Кургана
Главы Кургана
Руководители Администрации Кургана
Депутаты Курганского городского совета
Депутаты Курганской городской Думы
Выпускники ПГМУ
Члены «Единой России»